Die Takayama-Hauptlinie (jap. , Takayama-honsen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke.
Sie wird in Verbindung von JR Central und JR West zwischen Bahnhof Gifu in der  Präfektur Gifu und Bahnhof Toyama in der  Präfektur Toyama betrieben.
Vom Bahnhof Gifu bis zum Bahnhof Inotani in der Präfektur Toyama fällt sie in die Zuständigkeit von JR Central und ab dem Bahnhof Inotani bis Bahnhof Toyama in die von JR West.

Daten 
 Länge: 225,8 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 46

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Gifu
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Toyama
Central Japan Railway Company
West Japan Railway Company